Western Union 
steht für
 Western Union, ein US-amerikanisches Geldtransfer-Unternehmen
 Western Union (Schiff), ein US-amerikanisches Segelschiff
 den Originaltitel eines Westernfilms von Regisseur Fritz Lang aus dem Jahr 1941, deutscher Titel: Überfall der Ogalalla
 Western Union (Band), eine von Larry Schuba geleitete Country-Band

Siehe auch:
 West Union